Медовая:
 Медовая — гора в Ставропольском крае.
 Медовая — село в Козовском районе Тернопольской области Украины.
 Медовая, Даша (род. 1990) — украинская певица, актриса, телеведущая, модель, композитор и автор песен.

См. также 

 Медовая колиза
 Медовая ловушка
 Медовая обманка
 Медовая Поляна